Windisch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Dominik Windisch 
 Ernst Windisch
 Markus Windisch

Se även 
 Windisch - en kommun i Schweiz
 Windisch-Graetz

Tyska efternamn